Preusmjeri Nacrt:Adam Zimmer